Liske ist der Familienname folgender Personen:

 David Liske (* 1983), deutscher Schauspieler, Sprecher und Sänger
 Markus Liske (* 1967), deutscher Schriftsteller
 Michael-Thomas Liske (* 1954), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Lieske